Рахманова — жіноче прізвище, аналог чоловічого прізвища Рахманов, що сходить до мусульманського чоловічого імені Рахман, яке утворилося від арабського Рахман — «милосердний». 

Відомі носії:

 Рахманова Заміра Алимрадівна ( 1985) — російська борчиня вільного стилю, чемпіонка світу і Європи
 Рахманова Ольга Володимирівна ( 1871 —  1943) — російська і радянська актриса, режисер, педагог

Примітки 

Прізвища